Борис Павлович Маршалов (13 марта 1927, Челябинск — 18 марта 2013, там же) — советский и российский журналист, редактор газеты «Челябинский рабочий» (1978—1991).

Биография 
Родился 13 марта 1927 года, в Челябинске.

Участник Великой Отечественной войны, лауреат многочисленных премий.

В 1958 году окончил историко-филологический факультет УрГУ.

В 1970 году после окончания факультета журналистики Высшей партшколы был утвержден зав. сектором печати, радио и телевидения обкома КПСС.

С 1972 года — первый замредактора газеты «Челябинский рабочий», с 1978 по 1991 годы руководил газетой. Возглавлял областное отделение Союза журналистов СССР. Был одним из организаторов первой коммерческой газеты в Челябинске «Контакт». Выпустил несколько публицистических и литературоведческих сборников.

Кавалер орденов Отечественной войны, Красного Знамени, «Знак Почета».

Умер 18 марта 2013 года в Челябинске.

Дочь — Елена, проживает в США.

Выпускники Уральского государственного университета